Los Olivos – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 Los Olivos – distretto del Perù appartenente alla provincia di Lima
 Los Olivos – census-designated place della contea di Santa Barbara, California